Cheng Fei (Chino simplificado:程菲) (Huangshi, Hubei, China, 28 de mayo de 1988), es una gimnasta china, especialista en suelo y salto.

Carrera gimnástica

Campeonatos del Mundo
La gimnasta ha participado en tres campeonatos del Mundo representando China.

Su primer mundial fue el Campeonato Mundial de Gimnasia de 2005 (Australia) donde dio el gran salto como gimnasta quedando primera en potro con una puntuación de 9,656.

El año siguiente, en el Campeonato Mundial de Gimnasia de 2006, celebrado en Aarhus (Dinamarca) y estrenando el nuevo código de puntuación consiguió llevarse tres oros. Quedó primera por equipos (182,200), primera en suelo (15,875) y primera en salto (15,712).

Su último mundial fue el Campeonato Mundial de Gimnasia de 2007 disputado en Stuttgart (Alemania), donde consiguió esta vez la segunda posición por equipos  (183.450), por detrás de su gran rival EE. UU. pero, aun así, asegurándose la participación en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008. Consiguió revalidar su título en salto (15.935) y tan solo pudo ser finalista en la final de suelo tras salirse en la última diagonal impidiéndole así la posibilidad de conseguir alguna medalla.

Juegos Olímpicos
La gimnasta China ha participado en dos Olimpiadas.
En los Juegos Olímpicos de Atenas 2004 formó parte del equipo Chino con Ye fan, Ya li, Li Lin, Tiantian Wang y Nan Zhang, y consiguiendo un 6º puesto en la final por equipos y consiguió dar la sorpresa en la final de suelo obteniendo un meritorio 4º puesto (9,412) detrás de Catalina Ponor, Daniela Sofronie y Patricia Moreno.

En los JJ.OO de Beijing 2008 la suerte no estuvo de su parte. Aunque consiguió el triunfo de China en la final por equipos con sus compatriotas Linlin Deng, Kexin He, Yuyuan Jiang, Shanshan Li y Yilin Yang (188.900), por delante de EE. UU (186.525) que quedó segundo y Romanía (181.525) tercero y dio la sorpresa en barra de equilibrios consiguiendo la medalla de bronce en la final  (15.950) tan solo por detrás de las dos estadounidenses: Shawn Johnson 16.225 (primera) y Nastia Liukin 16.025 (segunda), no tuvo la misma suerte en las que son sus dos grandes especialidades. En la final de potro, donde partía como la gran favorita, falló en uno de sus dos saltos y tan solo pudo obtener la tercera posición (16,075), por detrás de la sur coreana Un Jong Hong (primera) y de la alemana Oksana Chusovitina (segunda). Finalmente en el aparato de suelo tan solo pudo obtener el diploma olímpico tras caerse en la última diagonal (14,550) imposibilitándola la lucha por las medallas.
Después de los JJ. OO. Cheng Fei anunció su retirada de la alta competición.

Otros
También ha conseguido otros títulos de menor importancia: como el primer puesto en salto en la final de la Copa del Mundo en Sao Paulo (2006) y los dos primeros puestos en salto y suelo el la Copa del Mundo de Lyon con una puntuación de 14,987 y 14,975, respectivamente. También ha conseguido diferentes triunfos en los Juegos Asiáticos y en los campeonatos estatales de China (su país natal)

2011
A inicios de año Cheng Fei anunciaba su vuelta a la gimnasia y ya se le pudo ver participar en los Campeonatos Nacionales de China donde consiguió la segunda posición en la final de salto.

Enlaces externos 

Gimnastas artísticos de la República Popular China
Gimnastas de la República Popular China en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004
Gimnastas de la República Popular China en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008
Medallistas olímpicos de gimnasia
Medallistas olímpicos de oro de la República Popular China
Medallistas olímpicos de bronce de la República Popular China
Medallistas olímpicos de oro de Pekín 2008
Medallistas olímpicos de bronce de Pekín 2008